Matthew Wilson, ciclista australiano (1977)
Matthew Wilson, pilota di rally britannico (1987)
Matthew Wilson, nuotatore australiano (1998)